Íon (ou "Ião", em Portugal)
Ou ainda:
ION Audio
ION Television

Desambiguações de antropônimos